Maceiras ist der Familienname folgender Personen:

 Julio Maceiras (1926–2011), uruguayischer Fußballspieler und Trainer
 Quentin Maceiras (* 1995), Schweizer Fußballspieler